Název Nové Město má více sídelních útvarů: 

Česko
 1) Nové Město na Moravě – město v okrese Žďár nad Sázavou
 2) Nové Město nad Metují – město v okrese Náchod
 3) Nové Město pod Smrkem – město v okrese Liberec
 4) Nové Město (okres Hradec Králové) – obec v okrese Hradec Králové
 5) Nové Město (Praha) – čtvrť v Praze, starším názvem Nové Město pražské 
 7) Nové Město (Broumov) – část obce Broumov v okrese Náchod
 8) Nové Město (Čáslav) (Čáslav-Nové Město), část města Čáslav v okrese Kutná Hora
 9) Nové Město (Děčín) (Děčín II-Nové Město), část města Děčín v okrese Děčín
 10) Nové Město (Jáchymov) – část obce Jáchymov v okrese Karlovy Vary 
 11) Nové Město (Jičín) – část obce Jičín v okrese Jičín
 12) Nové Město (Karviná) – část obce Karviná v okrese Karviná 
 13) Nové Město (Liberec) (Liberec II-Nové Město), část města Liberec v okrese Liberec
 14) Nové Město (Moldava) – část obce Moldava v okrese Teplice
 15) Nové Město (Rokycany) – část obce Rokycany v okrese Rokycany
 16) Nové Město (Třebíč) – část obce Třebíč v okrese Třebíč
 Nové Město (Břežany I) – samota u obce Břežany I v okrese Kolín
 Nové Město (Kadaň) – část obce Kadaň v okrese Chomutov
 Nové Město (Kelč) – část obce Kelč v okrese Vsetín
 Nové Město (Mladá Boleslav), místní část Mladá Boleslav II okresního města Mladá Boleslav 
 Nové město u sv. Havla (Havelské město), město ve 13. století uvnitř Starého města pražského
 Chrudim II – Nové Město, část obce Chrudim v okrese Chrudim

Svět
 Kysucké Nové Mesto – město v Žilinském kraji na Slovensku
 Nové Mesto nad Váhom – město v Trenčínském kraji na Slovensku
 Novo mesto – město ve Slovinsku
 Prudník (také Nové Město) – město v Polsku
 Vídeňské Nové Město (Wiener Neustadt) – město v Dolním Rakousku

Externí odkazy